Ti puede referirse a:

Pronombre personal de segunda persona

Símbolos
 Símbolo químico del Titanio.
 Ti (Sumeria) o TI, signo cuneiforme sumerio que significa «vida».
 ISO 639-1 code "ty", usado para el idioma tahitiano.

Antropónimo
Transcrito como Ti o Ty, fue un nombre usado varios personajes del Antiguo Egipcio:
Ti, alto funcionario egipcio de la V Dinastía, Director de los peluqueros de la Casa Grande y conocido, sobre todo, por su mastaba en Saqqara.
Ptahemhat Ty, sumo sacerdote de Ptah en Menfis.

El nombre del dios de la guerra de la mitología nórdica, transcrito como Tyr, Tyz, Ty o Ti.

Fitónimo
 Ti o Tī es un nombre genérico en lenguajes de la Polinesia que designa plantas del género Cordyline.

Acrónimo
 Tecnologías de la información.
 Transparencia Internacional, organización internacional no gubernamental contra la corrupción.
 Texas Instruments, una empresa tecnológica norteamericana.
 Terapia intensiva, una unidad de cuidados médicos.
 T.I., rapero estadounidense.

Otros usos
 Ty Inc., compañía juguetera.

Referencias

Enlaces externos 

Siglas